Il singolare dell'International Women's Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Chanda Rubin ha battuto in finale 6–1, 6–3 Anastasija Myskina.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Dokić (secondo turno)
  Sandrine Testud (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (semifinali)
  Silvia Farina Elia (quarti di finale)

 Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 Iroda Tulyaganova (secondo turno) 
 Patty Schnyder (primo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2002